Der Begriff Gehirnjogging bezeichnet:

 Gehirntraining
 Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging